Hima steht für

 Hima, eine Ethnie in Afrika
 Hima (Jumla), eine Landgemeinde im Distrikt Jumla in Nepal
 Kulturraum von Ḥimā, eine UNESCO-Welterbestätte in Saudi-Arabien

Hima ist der Familienname folgender Personen:

 Dervish Hima (1873–1928), albanischer Politiker, Mitunterzeichner der albanischen Unabhängigkeitserklärung
 Hama Hima Souley (* 1959), nigrischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Mariama Hima (* 1951), nigrische Anthropologin, Filmregisseurin, Diplomatin und Politikerin
 Moustapha Hima (* 1992), nigrischer Boxer
 Yacine Hima (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler

HIMA steht für:

 HIMA, ein Unternehmen in Brühl (Baden)